Godzilla vs. Kong 2 es una próxima película de monstruos estadounidense, dirigida por Adam Wingard, producida por Eric McLeod y escrita por Terry Rossio, Jeremy Slater, Simon Barrett, y protagonizada por Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Rebecca Hall, Rachel House, Fala Chen, Alex Ferns y Kaylee Hottle. Será una secuela de la película de 2021, Godzilla vs. Kong. Su estreno está previsto para el 15 de marzo de 2024.

Sinopsis

Reparto 
 Dan Stevens como Stephen Randa.
 Brian Tyree Henry como Bernie Hayes.
 Rebecca Hall como Ilene Andrews.
 Kaylee Hottle como Jia.
 Rachel House
 Fala Chen
 Alex Ferns

Referencias

Enlaces externos 
 

Películas de 2024
Películas de Godzilla
Películas de Estados Unidos
Películas de King Kong
Películas de Australia